Die Saison 2023/24 soll die 34. Spielzeit der Bundesliga, offiziell FLYERALARM Frauen-Bundesliga, im Frauenfußball sein.

Der deutsche Meister qualifiziert sich für die Champions League, die zweitplatzierte und drittplatzierte Mannschaft nehmen an der Qualifikation für die Champions League teil, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen müssen.

Spielansetzungen 

Im Zuge eines im Oktober 2022 vereinbarten Rechtepakets wird eine Umstrukturierung der Spielansetzungen erfolgen. Je Spieltag soll nun eine Partie am Freitagabend stattfinden, je zwei am Samstag und Sonntag. ARD und ZDF sicherten sich das Recht an 10 Livepartien. Für die neueingeführten Montagabend-Partien hat sich Sport1 Rechte an Liveübertragungen gesichert, insgesamt an 22 Saison-Partien. Die Ansetzung von Montagabend-Spielen sorgte auch für Kritik, da Spielerinnen zumeist nebenher regulären Berufen nachgehen.

Teilnehmer 
Für die Fußball-Bundesliga 2022/23 qualifizieren sich folgende Mannschaften:
 Die zehn bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga 2022/23
 Die zwei bestplatzierten aufstiegsberechtigten Mannschaften der 2. Bundesliga 2022/23

Einzelnachweise 

2023/24
Bundesliga 2023/24 (Frauen)